«Искусство схемотехники» ( — Искусство электроники) — широко известная монография-учебник по аналоговой и цифровой схемотехнике (электроника), написанная американскими специалистами Паулем Хоровицем из Гарвардского университета и Уинфилдом Хиллом () из Роулендского института науки (англ.), Кембридж, Массачусетс.

Описание 
Книга адресована специалистам в области электроники, автоматики, вычислительной техники, студентам соответствующих специальностей вузов, а также широкому кругу читателей интересующихся электроникой и желающих самостоятельно изучить основы конструирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).

Завоевала популярность благодаря тому, что в отличие от классических учебников написана авторами лёгким и живым языком, умеренно сдобренным профессиональным юмором, при этом сохраняя полноту познавательной ценности и ясность изложения. Увлекательности книге прибавляет и некоторое прикосновение к сфере познания нового — работа авторов в университетской исследовательской среде, из работы в которой вынесено большинство примеров, реализованных для научного эксперимента. Авторам также удалось с предельным минимумом математических выкладок на большом количестве тщательно разбираемых практических примеров — что важно, непосредственно реализованных самими авторами — доступно для понимания даже слабоподготовленного читателя изложить все основные аспекты конструирования РЭА. Удачна также и структура подачи материала: каждая глава оканчивается набором примеров «Удачные схемы» и «Негодные схемы», показывая, соответственно, хорошие, а порой красивые и оригинальные технические решения и типичные ошибки начинающих конструкторов; вся книга снабжена хорошо связанными с основным текстом вставками коротких упражнений для самостоятельного решения, носящими местами, в хорошем смысле, провокационный характер, и дающих читателю возможность задержаться на прочитанном, осмыслить, проверить себя, проявить сообразительность. Книгу также отличает широта охвата предметной области, энциклопедичность, тщательно собранная обширная справочная информации по элементной базе и глубокое знание авторами прикладных областей электроники. За столь удачное сочетание качеств книга обрела широкую популярность и заслужила неофициальное звание «Библии электроники».

Переведена на несколько языков.

На английском языке выдержала три издания: в 1980, 1989 (значительно обновлено и дополнено) и 2015 годах.

Третье английское издание 
С момента выхода второго оригинального английского издания в 1989 году книга, по понятным причинам, в части элементной базы и процессорных архитектур уже несколько устарела и нуждалась в обновлении. С 9 апреля 2015 года книга доступна к заказу на сайте Amazon.com.

Издания на русском языке 
На русском языке выдержала четыре официальных издания, выпущенных московским издательством «Мир»: в 1983 — первое издание, последующие издания в 1984 и 1986 годах.

4-е, последнее, официальное издание — оно же единственное полное русское издание второго английского издания — вышло в 1993 году. 

Также существует ряд неполноценных изданий, вышедших в издательстве «Мир» позже: 5-е издание, переработанное, вышедшее в 1998 году — представляет собой грубо урезанную до одного тома версию 4-го издания; 6-е издание (2003) и якобы 7-е (2009) с путаными выходными данными, являющиеся, по сути, копиями 5-го. 

Книга издавалась в одном (изд. 1998, 2003 и 2009 годов), двух и трёх томах (4-е изд.).

Похожие книги 
Известная книга немецких авторов схожего уровня, полноты и энциклопедичности:

Примечания

Литература 
 Paul Horowitz (Harvard University) and Winfield Hill (Sea Data Corporation, Newton, Massachusetts), «The Art of Electronics», Cambridge University Press, 1980.
 Paul Horowitz (Harvard University) and Winfield Hill (Rowland Institute for Science, Cambridge, Massachusetts), «The Art of Electronics», Second Edition, Cambridge University Press, 1989.
 

 The Art of Electronics by Paul Horowitz, Winfield Hill, 3rd edition, 2015, 1220 pages, ISBN-10: 9780521809269

 Learning the Art of Electronics: A Hands-On Lab Course - Hayes, Thomas C., Horowitz, Paul, 2016, ISBN: 9780521177238 - Дополняющий мануал по практическому изучению электроники к книге The Art of Electronics 

 The Art of Electronics: The x Chapters - Horowitz, Paul, Hill, Winfield, 2020, ISBN: 9781108499941 - Дополнительные главы к книге The Art of Electronics

Ссылки 
 Официальный сайт книги The Art of Electronics 3rd Edition by Horowitz and Hill

 Сайт 2го издания книги The Art of Electronics 2nd edition, в Webarchive

 «Искусство схемотехники» в Публичной Библиотеке Вадима Ершова и К°

Схемотехника
Техническая литература
Книги по электронике
Многотомные издания